

Biografia
Daniel Attoumo Amichia è stato un fotografo ghanese.
Dopo un apprendistato con il fratello, nel 1948 si trasferisce a Grand-Bassam dove ha lavorato come fotografo per una società.
Il suo lavoro è stato mostrato in diverse collettive come Portrait Africa presso la Haus der Kulturen der Welt a Berlino nel 2000 e, sempre nello stesso anno, in Africa by Africans presso il Museum for African Art di New York.
Dopo la sua morte la sua famiglia ha distrutto tutta la sua attrezzatura e pressoché per intero il suo archivio.

Collegamenti esterni
 
 

Artisti contemporanei